Richard Francis Burton (1821–1890), Brits ontdekkingsreiziger en oriëntalist
 Richard Burton (acteur) (1925–1984), Brits acteur
 Richard Burton (golfer) (1907–1989), Brits golfer